Vilareti ima više značenja:
 Vilareti (Kuneo)
 Vilareti (Torino)